Michał Gazda (aktor) (1927–1969)
 Michał Gazda (reżyser) (ur. 1972)

Przypisy